Operation Vorschlaghammer steht für:

 Operation Sledgehammer, einen Kriegsplan der USA aus dem Zweiten Weltkrieg
 Operation Vorschlaghammer (Türkei), einen Umsturzplan türkischer Militärs aus dem Jahr 2003